

Persone 
 Adolfo Fenoglio (1936) – attore e doppiatore italiano
 Edmo Fenoglio (1928-1996) – regista televisivo italiano
 Eugénie Marie Pascaline Fenoglio o Eugenia Fenoglio (1866-1929) – attrice e religiosa francese d'origine italiana
 Giuseppe Fenoglio (1909-1940) – calciatore italiano
 Giuseppe "Beppe" Fenoglio (1922-1963) – scrittore e partigiano italiano
 Guglielmo da Fenoglio (1200 circa) – religioso italiano, monaco della Certosa di Casotto
 Jérôme Fenoglio (1965) – giornalista francese
 Marco Fenoglio (1970-) – allenatore di pallavolo italiano
 Mauro Fenoglio (1904) – calciatore italiano
 Pietro Fenoglio (1865-1927) – architetto e ingegnere italiano
 Virgilio Fenoglio (1902-1990) – scacchista e maestro di scacchi argentino

Altro 
 Fenoglio – frazione del comune di Jolanda di Savoia
 Fenoglio – personaggio della Trilogia del mondo d'inchiostro di Cornelia Funke
 Casa Fenoglio-Lafleur – edificio storico di Torino